

Aves 
 Tangará (ave)
 Dançador-de-coroa-dourada
 Dançador-do-tepui
 Pipra (varias espécies)
 Uirapuru-laranja ou dançador-laranja
 Cabeça-branca ou dançador-de-coroa-branca
 Cabeça-de-ouro ou  dançador-de-cabeça-dourada
 Cabeça-encarnada ou dançador-de-cabeça-encarnada

Cultura 
 Dança
 Dança folclórica

Ver também 
 Lista de aves do Brasil
 Lista de aves ameaçadas do Brasil

Desambiguações de animais